Polydora (griechisch Πολυδώρα) oder Polydore ist:

in der griechischen Mythologie:

 Polydora (Tochter des Peleus) und der Polymele oder der phthischen Antigone, Gattin des Boros
 Polydora (Tochter des Meleagros) und der Kleopatra, Gattin des Protesilaos
 Polydora (Danaide), eine Tochter des Danaos, gebar dem Flussgott Peneios oder Spercheios den Dryops
 Polydora (Okeanide)
 Polydora (Amazone)

in der Biologie:
 Polydora (Gattung), eine Gattung der Ringelwürmer in der Familie Spionidae

Polydore ist der Familienname von:
 Yann Polydore (* 1989), französischer Handballspieler